Bereitstellungsraum steht für:

 Bereitstellungsraum (Katastrophenschutz)
 Bereitstellungsraum (Militär)